Ghencea – dzielnica Bukaresztu
 Stadion Ghencea – stadion klubu FC Steaua Bukareszt